Plaats in Indonesië
 Andongrejo (Kota Blora), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Andongrejo (Tempurejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java